Koninklijke Muziekvereniging Volharding uit de Noord-Brabantse stad Steenbergen.
 Koninklijke Harmonie Volharding Kessel-Lo, Vlaams-Brabant